O nome Helene foi usado para nomear quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

 Furacão Helene (1958) - forte tempestade que afetou o Cabo Hatteras, causando $11 milhões de dólares em danos.
 Furacão Helene (1988) - furacão de categoria 4 que ficou em mar aberto, sem ameaçar a costa.
 Tempestade tropical Helene (2000) - afetou as Pequenas Antilhas, atingiu a Flórida, emergiu no Oceano Atlântico e atingiu novamente os Estados Unidos pela Carolina do Norte. Uma pessoa morreu por um tornado causado pelas bandas de tempestade de Helene. Os danos foram mínimos.
 Furacão Helene (2006) - furacão de categoria 3 que nunca ameaçou a costa quando era ciclone tropical e afetou a porção norte das Ilhas Britânicas quando era um fraco sistema extratropical.
 Tempestade tropical Helene (2012) - uma tempestade tropical que afetou Trinidad e Tobago e México.
 Furacão Helene (2018) - formou-se perto de Cabo Verde. Tornou-se furacão perto das ilhas e atingiu a categoria 2. O furacão enfraqueceu a tempestade tropical antes de atingir a ilha das Flores e a ilha do Corvo nos Açores. Helene transformou-se num ciclone extratropical antes de afetar as Ilhas Britânicas.  
O nome Helene também foi usado para um ciclone tropical no Oceano Pacífico noroeste.
 Tempestade tropical Helene (1950) - formou-se no Pacífico noroeste sem causar estragos.

O nome não deve ser confundido com Helena, que foi usado no Atlântico em 1963 ou com Helen que foi usado no Pacífico noroeste em 1972 ou na região da Austrália em 2008.

Desambiguação